Chirurdzy, Grey’s Anatomy – serial telewizyjny
 Gray’s Anatomy – podręcznik anatomii
 Gray’s Anatomy – film Stevena Soderbergha